Ölbaum steht für:

 Echter Ölbaum (Olea europaea), Pflanzenart aus der Gattung der Ölbäume, siehe Olivenbaum
 Amerikanischer Ölbaum (Osmanthus americanus), Pflanzenart aus der Gattung der Duftblüten, siehe Amerikanische Duftblüte

Siehe auch:
 Ölbäume